

Ребріха — село, районний центр, Алтайський край
 Ребріха — селище, Ребріхинський район, Алтайський край